Прову́лок Стари́цького — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Старицького — провулок у місті Київ.
 Провулок Старицького — провулок у місті Луцьк.
 Провулок Старицького — провулок у місті Полтава.
 Провулок Старицького — провулок у місті Хмельницький.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки